Gregorio Méndez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Gregorio Méndez, Jalpa de Méndez, Tabasco, 
 Gregorio Méndez, Huimanguillo, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar